Oberkirchberg ist der Ortsname von

 Oberkirchberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberkirchberg (Illerkirchberg), Ortsteil der Gemeinde Illerkirchberg, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Oberkirchberg (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern